Scheerbarth ist der Name von

 Iwon Scheerbarth-Eichhorn (1906–1989), deutsche Textildesignerin am Bauhaus
 Ruth Scheerbarth (1921–1992), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Hörspiel- und Synchronsprecherin